Дмитрий Александрович
 Дмитрий Александрович (1250—1294) — князь Новгородский и Переяславль-Залесский, Великий князь Владимирский.
 Ярослав-Дмитрий Александрович (ум. 1344) — князь Пронский и Великий князь Рязанский.
 Дмитрий — князь брянский XIV века, возможно, сын Александра Глебовича смоленского.
 Дмитрий Александрович Щепа — псковский наместник (1428), по происхождению князь Ростовский.
 Романов, Дмитрий Александрович — князь императорской крови